Cooper è noto soprattutto quale interprete di composizioni per tastiera di Bach e Mozart, e come direttore di esecuzioni con strumenti storici di musica del Rinascimento, musica barocca, musica del classicismo e musica romantica.

Registrazioni scelte
Haydn: Late Piano Works (Sonata in C, Hob,xvi:48), Sonata in Eb, Hob,xvi:49, and Sonata in Eb, Hob.xvi:52) –  Gary Cooper (fortepiano). Etichetta: Channel Classics Records
Haydn: Symphonies 41, 44, and 49 – Arion Baroque Orchestra, Gary Cooper (conductor). Etichetta: Early-Music
Rameau: Complete Cantatas – New Chamber Opera, Gary Cooper (conductor). Etichetta: Gaudeamus
Charpentier: Andromède H.504, Le ballet de Polieucte H.498 – New Chamber Opera, Gary Cooper (conductor). Label: Gaudeamus 2002
Charpentier: Le Mariage forcé H.494, Les Fous divertissants H.500 – New Chamber Opera, Gary Cooper (conductor). Label: ASV Gaudeamus 1997
Mozart: Sonatas for Keyboard & Violin – Gary Cooper (fortepiano), Rachel Podger (violino). Etichetta: Channel Classics (in 8 volumes).
Weelkes: Anthems – Oxford Camerata – Jeremy Summerly (conductor), Gary Cooper (organ). Etichetta: Naxos
Shakespeare's Musick – Gary Cooper (virginale), Gary Cooper (harpsichord), Jacob Heringman (lute), Jeanette Ager (mezzo-soprano). Etichetta: Philips Classics
Victoria: Requiem –  Gary Cooper (organ), Keith McGowan (bajan), The Sixteen. Etichetta: Coro

Note

Collegamenti esterni
Scheda dell'artista, dal sito ufficiale della LoganArts Management

Clavicembalisti britannici
Pianisti britannici